Die Saison der Namibia Premier Football League 2021 fand vom 17. April bis 1. Juni 2021 statt. Eine zunächst Ende März 2021 bekanntgegebene Verschiebung auf August wurde einige Tage später von der Namibia Football Association revidiert. Im August sollte die erste reguläre Saison 2021/22 beginnen, die jedoch auf März 2022 verschoben wurde.

Es war die erste Saison der 2020 neu gegründeten höchsten Spielklasse im namibischen Fußball. Titelverteidiger aus der Saison 2018/19, der letzten regulären der Namibia Premier League ist Black Africa.

Aufgrund der Maßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie in Namibia musste die Saison zum 1. Juni 2021 vorerst eingestellt werden. Trotz Lockerung aller COVID19-Maßnahmen wurde die Liga nicht wieder aufgenommen.

Spielmodus und -orte 
Gespielt wird in einfachen Spielen an jeweils zwei zentralen Spielorten am Wochenende, wobei jede Mannschaft am Samstag und Sonntag ein Spiel hat. Da es sich um eine Übergangsliga handelt, wird in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften gespielt. Die vier besten Mannschaften nach fünf Spieltagen qualifizieren sich für die Goldliga, die folgenden vier für die Silber- und die anderen für die Bronze-Liga.

 1./2. Spieltag (17./18. April 2021): Sam-Nujoma-Stadion, Windhoek und Mariental-Stadion, Mariental
 3. Spieltag (24. April 2021): Sam-Nujoma-Stadion, Windhoek und Mokati-Stadion, Otjiwarongo
 4./5. Spieltag (8./9. Mai 2021): Sam-Nujoma-Stadion, Windhoek und Jan-Wilken-Stadion, Walvis Bay

Stadien

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

Gold-Gruppe 
Die Spiele finden am 29. bzw. 30. Mai 2021 in Keetmanshoop und Windhoek statt.

Silber-Gruppe 
Die Spiele finden am 29. bzw. 30. Mai 2021 in Keetmanshoop und Windhoek statt.

Bronze-Gruppe

Website 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021
Abgebrochene Sportveranstaltung 2021